Andy Hamilton (1918–2012) jamaicai születésű brit dzsesszszaxofonos
 Andy Hamilton (1953) brit szaxofonos
 Andy Hamilton (1967) angol dartsjátékos